Маига — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маига, Усман Иссуфи (род. 1945 или 1946) — малийский политик, премьер-министр Мали с 2004 по 2007 год.
 Маига, Хабиб (род. 1996) — ивуарийский футболист, опорный полузащитник.

См. также 
 Майга, Модибо (род. 1987) — малийский футболист, нападающий клуба «Аджман» и национальной сборной Мали.